Henrik Horn er navnet på flere personer:

 Henrik Horn (1512-1595)
 Henrik Horn (1578-1618)
 Henrik Horn (1618-1693)